Salvo d’Antonio - Italiaans kunstschilder (1461-1526)
 Salvo (kunstenaar) - Italiaans kunstenaar (1947-2015)
 Salvo (North Carolina) - plaats in North Carolina, Verenigde Staten
 Palacio Salvo - gebouw in Montevideo, Uruguay
 29672 Salvo - asteroïde
 Salvo (film) - Italiaanse film
 Salvo (album van Navarone) album van de Nederlandse band Navarone